Doce (gosto) —  um dos gostos básicos
 Doce (alimento) —  preparação de frutas com açúcares
 Doce (banda) — uma extinta banda pop portuguesa
 Doce (LSD) —  gíria para a droga LSD

Ver também 
 Água doce — termo utilizado em hidrografia para distinguir a água dos rios da água salgada
 Água Doce —  município brasileiro
 Rio Doce - nome de vários rios e municípios do Brasil